Mobo steht für:
 Mobo (Masbate), Stadtgemeinde in der Provinz Masbate auf den Philippinen
 Mobo (Ubangi), Nebenfluss des Ubangi (Fluss)
 Motorized Board, siehe Elektro-Skateboard
 motherboard, siehe Hauptplatine

MoBo als Kürzel steht für:
 Moneybookers Ltd. (E-Geld-Institut)
 Eine Abkürzung der Band Modern Baseball

MOBO steht für:
 MOBO Awards, britischer Musikpreis für Musik schwarzafrikanischen ethnischen Ursprungs

Mobo ist der Familienname folgender Personen:
 Gao Mobo (* 1952), australischer Hochschullehrer für chinesische Sprache und Literatur

MOBO